Серге́й Серге́евич Арутю́нов () — российский поэт, прозаик, публицист, критик.

Биография 
Родился в 1972 году в Красноярске, в 1999 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Первая публикация стихов — 1994 года в журнале «Новая Юность».

Регулярные публикации рецензий в широком круге изданий: «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Футурум-Арт», «Дети Ра», «Книжное обозрение», «Литературная Россия», «Литературная газета», «День поэзии», «НГ-экслибрис», «Дружба народов» и др.

С 2005 года ведет творческий семинар в Литературном институте им. Горького.

Член редколлегий: 2008—2011 — журнала «Литературная учёба», 2014—2019 — «День и Ночь» (Красноярск).

Главный редактор портала «Правчтение.Ру» Издательского Совета Русской Православной Церкви, научный сотрудник совета, главный редактор Международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне» им. Ивана Шмелёва, эксперт Патриаршей литературной премии и Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу».

В феврале 2022 года поддержал вторжение России на Украину.

Награды 
* 2004 — Лауреат премии им. Бориса Пастернака;
Удостоен наград:
 2007 — Московского международного открытого книжного фестиваля в номинации «За лучшую рецензию»,
 2008 — Отличия журнала «Современная поэзия» в области критики,
 2010 — премии авангардного журнала «Футурум АРТ»,
 2012 — премии авангардного журнала «Футурум АРТ»,
 2013 — Ордена «Золотая осень» имени Сергея Есенина,
 2013 — премии им. поэта-декабриста Федора Глинки,
 2014 — премии «Вторая Отечественная» имени поэта, участника Первой Мировой войны Сергея Сергеевича Бехтеева,
 2015 — журнала «Дети Ра»,
 2016 — газеты «Литературная Россия»,
 2017 — премии «Хлёсткий критик» форума «Гуманитарные технологии»,
 2017 — премии им. А .А. Ахматовой журнала «Юность»,
 2018 — «Серебряный Витязь» форума «Золотой Витязь» за книгу духовной публицистики «Со Христом» (Ридеро. Ру, 2017),
2019 — Поэтическая премия "Двенадцать",
2020  — Поэтическая премия MyPrize-2020.

Книги

Стихи 
 2002 — «Окалина». М.: Русский двор.
 2003 — «Апдейт». М.: Русский двор.
 2004 — «Item». М.: Русский двор.
 2006 — «Саланг». М.: Русский двор.
 2007 — «Версия для печати». М.: ИПЦ Маска.
 2009 — «Право хранить молчание». М.: Русский двор.
 2011 — «Хор Вирап». М.: ИД Литучёба.
 2013 — «Нижние Котлы». М.: Вест-Консалтинг.
 2016 — «Апостасис». Кострома.:ИД Максима Бурдина.
 2017 — «Беглый огонь». М.:Стеклограф.
 2018 — «То, что всегда с тобой». М.: Буки-Веди.
2020 — «Зелёнка». М.: Ридеро.Ру.
2020  — «ТВЭЛФ», М.: Стеклограф.
2020  — «Фьорднунг», М.: Стеклограф.

Проза и публицистика 
 2005 — «Винтаж». СПб.: Геликон Плюс.
 2015 — «Запах напалма по утрам». М.: ЭКСМО.
 2017 — «Со Христом. Книга избранных духовных статей». Ридеро.Ру.

Переводы 
 2005 — София Ромма. «Бог и благо». М.: Литературный институт им. А. М. Горького. Пер. с английского.

Прикладная литература 
 2015 — «Зачем идти в ЗАГС, если браки заключаются на небесах, или Гражданский брак: за и против». М.: Проспект.

Примечания

Ссылки 
 Журнальный зал 
 Самиздат 
 Читальный зал 
 Преподавательская страница на сайте Литературного института имени Горького 

Русские поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Поэты России XXI века